Виллем Кей (, Бреда — , Антверпен) — фламандский живописец эпохи Ренессанса.

Учился у Ламберта Ломбарда в Льеже и у Питера Кука ван Алста в Антверпене. В 1542 году принят в гильдию Св. Луки.

Известен прежде всего как портретист. Портреты его работы высоко ценились современниками. Кроме портретов писал также и религиозные сюжеты. («Сусанна и старцы»)

Сведения о нём приводит Карел ван Мандер в своей «Книге о художниках».

Ссылки